O Torneio Rio-São Paulo de 1964 foi a 16ª edição do Torneio Rio-São Paulo, que reunia clubes cariocas e paulistas.

História 
Disputado em pontos corridos, o torneio verificou, após sua conclusão, um empate por pontos entre  e . As federações chegaram a planejar o jogo-extra, de desempate, em uma série melhor-de-três. Porém apenas a primeira partida foi disputada, com o Botafogo derrotando o Santos por 3 a 2, perante  torcedores pagantes. A segunda partida jamais aconteceu, por falta de datas, e as duas equipes foram declaradas campeãs.

<p align="center">Confrontos:

<p align="center">Classificação final:

Final

1ª partida (10 de janeiro de 1965): Botafogo 3×2 Santos

2ª partida: não ocorreu

* Campeões

Torneio Rio-São Paulo
Futebol de 1964 no Brasil